Меллужи () —  топоним Латвии.
 Меллужи — составная часть города-курорта Юрмалы, один из дачных посёлков Рижского взморья.
 Меллужи —  остановочный пункт в Юрмале на электрифицированной железнодорожной линии Торнякалнс — Тукумс II.
 Меллужи —   хутор в Сейском крае.
 Меллужи —  хутор в Огрском крае.